Sydenham River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Sydenham River (tillflöde till Lake Saint Clair), vattendrag i Ontario, 
 Sydenham River (tillflöde till Georgian Bay), vattendrag i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar